Jméno Karel Bulíř náleží těmto osobnostem:

 Karel Bulíř (1840–1917), pražský učitel a redaktor, ředitel učňovských škol, autor knih pro mládež
 Karel Bulíř (1868–1939), okresní lékař v Praze, autor zdravotnické popularizační literatury, syn Karla Bulíře (1840–1917)
 Karel Bulíř (1897–1962), lékař v Praze a popularizátor, syn Karla Bulíře (1868–1939)